Mieris ist der Familienname folgender Personen:

Jan van Mieris (1660–1690), niederländischer Genre- und Porträtmaler des Barock
Willem van Mieris (1662–1747), niederländischer Genre-, Historien- und Porträtmaler